Вена 1923 — шахматный турнир, посвященный памяти австрийского шахматиста К. Шлехтера (1874—1918). В турнире принимали участие шахматисты, до Первой мировой войны выступавшие под флагом Австро-Венгрии.

Открытие турнира состоялось 15 ноября 1923 г. На церемонии выступали Ганачек (председатель Рабочего шахматного клуба, располагавшегося в кафе „Universale“ на Бурггассе), Й. Крейчик (президент Австрийской шахматной федерации) и Хойэккер (представитель Берлинской шахматной федерации).

Победу в турнире одержал гроссмейстер С. Г. Тартаковер, прошедший турнир без поражений. Все партии, в которых у него были белые фигуры, он начинал ходом 1. e4, поскольку Шлехтер начинал так все «белые» партии в матче на первенство мира.

Турнирная таблица

См. также 

 Мемориал Шлехтера

Примечания

Ссылки 

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1923 год в шахматах